Johannes XIX. ist der Name folgender Personen:

 Johannes XIX. (Papst) († 1032), Papst der katholischen Kirche
 Johannes XIX. Ernst Plateis von Plattenstein (1586–1637), Bischof von Olmütz, siehe Johann Ernst Plateis von Plattenstein
 Johannes XIX. von Alexandria, koptischer Papst und Patriarch von Alexandria, siehe Yohannes XIX. von Alexandria